Komboassi peut désigner :
Komboassi, la commune rurale située dans le département de Bogandé au Burkina Faso.
Komboassi, la commune rurale située dans le département de Manni au Burkina Faso.